Scodnik Kinga (álneve Miltényi Kinga; Budapest, 1972 –) író, lapigazgató, művelődésszervező.

A Szent István Egyetem jászberényi főiskolai karának művelődésszervező szakán végzett (2002), ahol megírta a Kisebbségek képviselete a Magyar Országgyűlésben című szakdolgozatát. Közben elindította a Ma és Holnap környezetvédelemmel foglalkozó folyóiratot (2001-2013).

A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) alapító tagja (2007).

A Vidékfejlesztési Minisztérium vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkárság-vezetője volt 2010-2014 között; a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság főosztályvezetője, továbbá az Országos Környezetvédelmi és Természeti Felügyelőség főosztályvezetője (2014-2019).

2013-ban megjelent Zöldellő Egyház című interjúkötete Miltényi Kinga írói álnév alatt. Bemutatója a Vidékfejlesztési Minisztériumban volt.

Jegyzetek 

1972-ben született személyek
Budapesten született személyek
Élő személyek
Magyar nők
Magyar írók